De Nokia N95, een mobiele telefoon van Nokia
 Een verkeersweg:
 N95 (België)
 N95a (België)
 N95b (België)
 N95d (België)
 N95 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N95 (Nederland)
 N95-masker